Diodoros (griechisch Διόδωρος oder , lateinisch Diodorus) ist der Name folgender Personen:

 Diodoros (Patriarch) (1923–2000), Patriarch von Jerusalem 1981 bis 2000

Personen der Antike:

 Diodoros Pasparos, Bürger von Pergamon (1. Jhd. v. Chr.)

Dichter, Autoren, Forscher und Wissenschaftler:

 Diodoros von Aspendos, Pythagoreer (4. Jhd. v. Chr.)
 Diodoros Kronos († um 284 v. Chr.), Philosoph
 Diodoros von Sinope, Komödiendichter (3. Jhd. v. Chr.)
 Diodoros von Samos, Entdeckungsreisender (2. Jhd. v. Chr.)
 Diodoros von Tyros, Philosoph (2. Jhd. v. Chr.)
 Diodoros (Perieget), Perieget (1. Jhd. v. Chr.)
 Diodor (lateinisch Diodorus Siculus), Geschichtsschreiber (1. Jhd. v. Chr.)
 Diodoros von Alexandria, Mathematiker (1. Jhd. v. Chr.)
 Diodoros von Sardes, Epigrammatiker (1. Jhd. v. Chr.)
 Diodoros Zonas, Dichter und Redner (1. Jhd. v. Chr.)
 Diodoros von Tarsos (Grammatiker), Grammatiker  (1. Jhd. v. Chr./1. Jhd.)
 Diodoros von Tarsos († vor 394), Theologe
 Diodoros (Metrologe), Metrologe (4./5. Jhd.)

Künstler und Handwerker:

 Diodoros (Bildhauer 5. Jahrhundert v. Chr.), Bildhauer im 5. Jahrhundert v. Chr.
 Diodoros (Toreut), Toreut hellenistischer Zeit
 Diodoros (Bildhauer 2. Jahrhundert v. Chr.), Bildhauer im 2./1. Jahrhundert v. Chr.
 Diodoros (Steinschneider), möglicherweise Steinschneider
 Diodoros (Architekt), Architekt in neronischer Zeit
 Lucius Ansius Diodorus, römischer Metallbildner

Siehe auch
 Diodotos